Тви́гги (; род. 1949) — английская модель, актриса и певица, культурная икона Британии. Также может означать, в более правильной транслитерации Туигги:

 Уайт, Джорди (род. 1971; известен под сценическим псевдонимом Туигги Рамирес или просто Туигги) — американский гитарист-басист.
  (род. 1961; известен под псевдонимом Туигги) — австралийский бизнесмен и филантроп, член правления Fortescue Metals Group, самый богатый австралиец (2008), первый австралиец, давший «клятву дарения» (2013).
 , также известный как Туигги — череп человека умелого возрастом ок. 1,8 млн лет, найденный в Танзании в 1968 году.

См. также
 Туигг
 Туиггс
  — французский фильм 2011 года, называющийся в оригинале La Brindille, а в англоязычном прокате — «Туигги».